Nordenstam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ake Nordenstam
 Rune Bertil Nordenstam